Hestra bezeichnet:

 Hestra (Gislaved), schwedischer Tätort in der Gemeinde Gislaved
 Hestra (Ydre), schwedischer Tätort in der Gemeinde Ydre
 Hestra (Handschuhhersteller), schwedischer Handschuhhersteller